Institut für Energie steht für folgende Organisationen bzw. Institutionen:

 Institut für Energie
 Institut für Energie- und Umwelttechnik
 Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg
 Europäisches Institut für Klima und Energie (kein Institut, sondern ein Verein)
 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
 Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
 Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität
 Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien